Мэрибет Тиннинг (), в девичестве Мэрибет Роу (; род. 11 сентября 1942) — американская серийная убийца.

Биография 
Работала на низкоквалифицированной работе, в конце концов получила должность помощницы медсестры. Родила 8-х детей с периодичностью около 1 в год, и кроме того, имела усыновлённого ребёнка. Все её дети, включая приёмного, умирали в среднем через год после рождения. Первоначально считалось, что причины смерти первых восьми детей Мэрибет генетические. Следствие по поводу этих смертей началось лишь после последней, 9-й смерти.

В конце концов, у прокуратуры округа Скенектади было достаточно доказательств, лабораторный тест, указывающий на смерть от асфиксии в результате удушья, чтобы обвинить Тиннинг в смерти Тэми Линн. 

Судебные психиатры предполагают, что на преступление Мэрибет толкнул делегированный синдром Мюнхгаузена, женщина наслаждалась вниманием и сочувствием, которое получала после смерти своих детей.

Приговор 
17 июля 1987 осуждена за убийство второй степени и приговорена к пожизненному лишению свободы. Шесть раз — в 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 и 2017 годах — подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но все они были отклонены. Седьмая попытка в июле 2018 года увенчалась успехом. 21 августа 2018 Тиннинг вышла на свободу.

Примечания

Ссылки 
 From Cradle to Grave: The Short Lives and Strange Deaths of Marybeth Tinning’s Nine Children, Joyce Egginton. (ISBN 0-515-10301-2)
 Mothers Who Kill

Женщины-детоубийцы
Серийные убийцы США
Женщины — серийные убийцы
Осуждённые пожизненно в США
Серийные убийцы 1970-х годов
Серийные убийцы 1980-х годов